Die SangSom 6-Red World Championship 2019 war ein Einladungsturnier der Snooker Main Tour der Saison 2019/20 im Sonderformat Six-Red-Snooker, das vom 2. bis zum 7. September in Thailand ausgetragen wurde. Zum vierten Mal war die Bangkok Convention Centre Hall (BCC Hall) im Central Plaza Ladprao in der Hauptstadt Bangkok der Austragungsort. Zum elften Mal seit 2008 stand die 6-Red World Championship im Kalender der Profitour.

Titelverteidiger war der Engländer Kyren Wilson. Er überstand zwar die Gruppenphase, schied dann aber im Achtelfinale aus. Sieger des Turniers wurde zum zweiten Mal nach 2014 der Schotte Stephen Maguire. Im Finale besiegte er seinen Landsmann John Higgins mit 8:6.

Preisgeld 
Die Siegerprämie erhöhte sich in diesem Jahr um 500.000 thailändische Baht, sonst blieb das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Gruppenphase 
Wie im Vorjahr gab es 32 Teilnehmer. Zu den 22 Profis der Main Tour kamen 10 Amateure aus verschiedenen Ländern. Erstmals waren auch die beiden Topspielerinnen der Frauenweltrangliste Reanne Evans und Ng On Yee eingeladen worden, die auch schon an anderen Profiturnieren teilgenommen hatten.

Das Feld wurde für die Vorrunde in acht Gruppen aufgeteilt, die aus je vier Spielern bestanden. Sie spielten im Round-Robin-Modus gegeneinander, die beiden Besten jeder Gruppe erreichten das Achtelfinale.

Während sich in 6 der 8 Gruppen Spieler durchsetzten, von denen das vorher zu erwarten gewesen war, gab es in 2 Gruppen Überraschungen. In Gruppe A besiegte Passakorn Suwannawat, der 2014 letztmals auf der Main Tour gespielt hatte, zwei Profis aus den vorderen Rängen der Weltrangliste deutlich und holte sich den Gruppensieg. Er war der einzige Thailänder, der die Gruppenphase überstand. Der U21-Weltmeister von 2018, Wu Yize, setzte sich als Zweiter der Gruppe B durch. Es war die einzige Gruppe, die aufgrund des Frameverhältnisses entschieden wurde, und der junge Chinese profitierte von seinem klaren 5:0-Sieg gegen Kritsanut Lertsattayathorn. Außer Passakorn und Wu schieden alle Amateure in der Gruppenphase aus.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

|}

Hauptrunde 
Die 8 Gruppensieger waren gesetzt, die 8 Gruppenzweiten wurden ihnen vor Beginn der Hauptrunde zugelost. 7 Gruppensieger setzten sich im Achtelfinale durch, lediglich Ex-Profi Passakorn Suwannawat, der überraschend Gruppe A gewonnen hatte, verlor knapp gegen Ali Carter. Der zweite Amateur in der K.-o.-Runde, Wu Yize, verpasste ebenso die Letzten 8 wie Titelverteidiger Kyren Wilson und der langjährige Weltranglistenerste Mark Selby. Im Viertelfinale scheiterte dann auch der zweite Vorjahresfinalist Ding Junhui. Die beiden topgesetzten Spieler trafen dann im Halbfinale aufeinander: Der Weltranglistenfünfte John Higgins setzte sich mit 7:5 gegen die Nummer 3 Mark Williams durch. Mit demselben Ergebnis gewann Stephen Maguire gegen den Halbfinalisten der Weltmeisterschaft Gary Wilson und sorgte damit zum ersten Mal für ein rein schottisches 6-Reds-Finale.

Finale 
Im Endspiel trafen die beiden Spieler aufeinander, die einige Wochen zuvor noch gemeinsam den Team-World-Cup gewonnen hatten. Während John Higgins als Vizeweltmeister nach Bangkok gereist war, hatte Stephen Maguire zuletzt 2017 in einem Einzelfinale gestanden und seine letzten beiden Turniersiege lagen bereits 5 Jahre zurück, einer davon war der 6-Reds-Titel 2014. Bei der 6-Reds-Weltmeisterschaft waren die beiden Schotten zuvor noch nie aufeinandergetroffen.

Maguire hatte den besseren Start ins Finale und gewann die ersten drei Frames. Dann wendete sich das Spiel und Higgins glich nicht nur aus, sondern ging mit einer Serie von 4 gewonnenen Frames mit 4:3 in Führung. Doch sein Landsmann konnte kontern und gewann wiederum 3 Frames in Folge zum Zwischenstand von 6:4. Higgins konnte die Entscheidung hinauszögern: Nach einem Fehler von Maguire stahl er noch den 11. Frame und mit dem höchsten Finalbreak von 58 Punkten in Frame 12 glich er wieder aus. Danach genügte Maguire aber ein Break von 39 Punkten zum 7:6 und ihm fehlte nur noch ein Frame zum Sieg. Er holte sich auch den umkämpften 14. Frame und damit den zweiten 6-Reds-Weltmeistertitel sowie seinen 10. Main-Tour-Titel insgesamt.

50+-Breaks 
Das einzige Maximum Break (bei 6-Reds-Snooker sind ohne zusätzliche Foulpunkte mit einer Aufnahme 75 Punkte möglich) gelang dem Thailänder Thepchaiya Un-Nooh in seinem letzten Gruppenspiel gegen Graeme Dott. Insgesamt schafften 25 Spieler mindestens ein Break von 50 oder mehr Punkten, 91 Mal wurde im Turnierverlauf die 50er-Marke erreicht.

Quellen

Weblinks 
 SangSom 6 Red World Championship 2019 bei der Billiard Sports Association of Thailand

6-Red World Championship
Snookerveranstaltung 2019